Niemcy:
 Steinebach – rzeka, dopływ Kinzig
 Steinebach an der Wied – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Steinebach/Sieg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen